Melo kan som auktorsförkortning betyda:

 Gabriel A.R. Melo
 María Cecilia Melo
 Ireneia Melo

Robotskapade auktorsförkortningar